Alioune Ndiaye oder Alioune N’Diaye ist der Name folgender Personen:

* Alioune Ndiaye (Fußballspieler, 1980) (* 1980), mauretanischer Fußballspieler
 Alioune N’Diaye, senegalesischer Tänzer und Musiker, siehe Pape N’Diaye (Tänzer) 
 Alioune N’Diaye (Fußballspieler, 1990) (* 1990), senegalesischer Fußballspieler